Schwarzer Bock ist der Name mehrerer Hotels:
Schwarzer Bock (Ansbach)
Schwarzer Bock (Wiesbaden)